Флаг муниципального образования «Уинский муниципальный район» Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 сентября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5592.

Флаг составлен на основании герба Уинского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: белой в 2/3 и голубой — в 1/3 ширины полотнища. В центре белой полосы — зелёная гора, изображённая вплотную к нижнему краю полосы; в голубой части — две белых дугообразно-выгнутых полосы в 1/10 ширины полотнища каждая, выходящие из верхних углов и сходящиеся в середине, причём правая полоса доходит до нижнего края полотнища, в 1/4 части длины полотнища от древка».

Обоснование символики 
Основой рисунка флага является изображение достопримечательности Уинского района — Московской горки, которая находится в селе Уинское, центре муниципального района. Московская горка возвышается над прудом (голубая полоса), который находится на реке Уя, а белый вилообразный крест, в свою очередь, означает, что возле села Уинское сливаются реки Большая Уя и Малая Уя. Напоминая своей формой заглавную букву «У» он прямо указывает на название села Уинское, центра Уинского района, происходящее от названия реки Уя.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мудрости, благородства, мира.

Зелёный цвет символизирует жизнь, изобилие, возрождение, и в то же время означает, что основным занятием жителей района с давних времён было земледелие, сельское хозяйство, что район является экологически чистой территорией.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, чести, преданности, искренности и добродетели.

Примечания

См. также